Neuenstein steht für:
 Ruine Neuenstein (Wahlen), Kanton Basel-Landschaft, Schweiz

Burgen und Schlösser in Deutschland:
 Burg Neuenstein (Hubacker), Burgruine beim Ortsteil Hubacker in der Gemeinde Lautenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burg Neuenstein (Raitbach) (heute Burgholz), Burgruine beim Ortsteil Raitbach in der Gemeinde Schopfheim im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Burg Neuenstein (Saasen), Burg beim Ortsteil Saasen in der Gemeinde Neuenstein im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Burg Neuenstein (Walting), Burgrest in der Gemeinde Walting im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schloss Neuenstein, Schloss in der Stadt Neuenstein im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Orte in Deutschland:
 Neuenstein (Hohenlohe), Stadt im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Neuenstein (Hessen), Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Neuenstein (Ormont), Ortsteil der Gemeinde Ormont im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz

Personen:
 Eleonore Klara von Hohenlohe-Neuenstein (1632–1709), Gräfin von Nassau-Saarbrücken
 Karl von Neuenstein (1767–1838), deutscher Generalleutnant
 Karl von Neuenstein (Heraldiker) (1846–1913), badischer Heraldiker
 Rupert von Neuenstein (1736–1793), Fürstabt im Fürststift Kempten (1785–1793)

Siehe auch:
 Neustein